«Лиана» () — художественный фильм 1983 года производства США, эротическая драма, снятая режиссёром Джоном Сэйлзом. 

Главные роли в этом фильме исполнили Линда Гриффитс, Джейн Хэллэрен, Джон Де Врис, Джо Хендерсон, Джессика Мак Дональд и Джесс Соломон. Сам режиссёр тоже снялся в фильме. Премьера фильма состоялась 18 января 1983 года в США.

Сюжет 
Замужняя женщина, у которой в браке уже двое детей, бросает своего мужа, которого она не любит. Свою же любовь Лиана находит с другой женщиной Рут.

Актёрский состав

См. также 
 «Джули Джонсон» - американская драма 2001 года.
 Лесбийские отношения в кинематографе

Ссылки 
  
  
  
 

Фильмы-драмы США
Фильмы Джона Сэйлза
Фильмы на лесбийскую тематику
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1983 года
Независимые фильмы США